Bata (vestuário) - peça de vestuário, usada em hospitais, laboratórios, cozinhas;
Batá - tambor horizontal;
Jan Antonín Baťa
4318 Bata

Localidades

Bata (Guiné Equatorial)

Bata (Arad)

Desambiguação